Minh Khai (Hải Phòng)
 Minh Khai (Hà Giang)
 Minh Khai (Lạng Sơn)
 Minh Khai (Hà Nam)
 Minh Khai (Hưng Yên)
 Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hanoi)
 Minh Khai (Thái Bình)
 Minh Khai (Từ Liêm, Hanoi)
 Minh Khai (Thái Bình)
 Minh Khai (Cao Bằng)
 Minh Khai (Hoài Đức, Hanoi)